Wyniki Grand Prix San Marino, czwartej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|5
| Michael Schumacher
|1-20, 26-42, 45-62
|align="center"|55
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|21-25
|align="center"|5
|-
|align="center"|4
| Juan Pablo Montoya
|43-44
|align="center"|2
|}

Zobacz też 
 Sezon 2006

Bibliografia 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2006
2006 w Formule 1
2006 we Włoszech